La Lega Nazionale A 2021-2022, 64ª edizione della massima serie del campionato svizzero di pallavolo femminile, si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 18 aprile 2022: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club svizzere e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al .

Regolamento

Formula 
Le 10 formazioni partecipanti danno vita a una regular season, con gare di andata e ritorno per un totale di 18 giornate, al termine delle quali:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle tre gare nei quarti di finale e nella finale per il terzo posto, mentre le semifinali e la finale scudetto si giocano al meglio delle cinque gare;
Le formazioni eliminate ai quarti di finale accedono ai play-off per il quinto posto, giocando al meglio delle tre gare le semifinali, la finale per il settimo posto e la finale per il quinto posto;
Le ultime due classificate accedono ai play-out, giocati al meglio delle tre gare, dopo i quali la formazione vincitrice ottiene la permanenza in Lega Nazionale A e quella sconfitta affronta la formazione vincitrice dei play-off promozione di Lega Nazionale B in uno scontro salvezza/promozione (Challenge Match) al meglio delle cinque gare.

A seguito della retrocessione volontaria del , il  è stato promosso in Lega Nazionale A senza disputare il Challenge Match.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Lega Nazionale A 2020-2021 partecipano dieci squadre di club svizzere.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Ai play-out.

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Finale 3º posto

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale 5º posto

Finale 7º posto

Playout

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022